Lunatic peut faire référence à :

Personnes 
 Lunatic, groupe de rap français dissous en 2003, composé de Booba et d'Ali.

Œuvres 
 Lunatic, cinquième album du rappeur français Booba, sorti en 2010, reprenant le nom de son ancien groupe.
 Lunatic at Large, scénario de film écrit dans les années 1950 par Jim Thompson pour Stanley Kubrick.
 LUNATIC DOLL, premier album de Mari Hamada, sorti en 1983.
 Lunatic Harness, album de µ-Ziq sorti en 1997.
 Saturnine Martial and Lunatic, compilation de Tears for Fears, sortie en 1996.

Voir aussi